Favorit kan avse:

 Favorit – en person som en makthavare anser sig ha särskild nytta av, se gunstling
 Favorit (radiostation) – ett varumärke för radiostationer i Sverige och Danmark
 Favorit (biograf) – en biograf i Göteborg
 Favorit (öl) – ett kroatiskt ölmärke